Max Steel: Makino's Revenge é um filme norte-americano de animação computadorizada de 2011, dos gêneros ação e ficção científica, é a sequência de Max Steel vs The Toxic Legion (2010), sendo esse o oitavo filme da coleção de Max Steel. O filme foi produzido pela Mattel, em parceria com a Universal Studios.

Enredo 

Quando os atos heróicos de Max Steel aparecem na TV, sua fama cresce… e seu ego também. Max desafia as ordens de Ferrus e cai na armadilha de um novo e perigoso vilão: Makino. Metade homem e metade máquina, Makino é incrivelmente poderoso e arrogante. A única coisa mais forte que o ego de Makino é seu ódio por Max Steel. Usando sua habilidade de controlar máquinas, Makino consegue fazer com que os fãs de Max se voltem contra ele.

Makino sequestra Berto num carro da policia e leva ele para um estadio, lá ele mau trata Berto para que ele dê sua senha para ele. Makino enfrenta Max numa luta ao vivo e Max sai vitorioso.

Filmes de Max Steel